Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1963 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Lesley Turner bat Ann Haydon-Jones en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Christine Truman et Věra Suková.

Parcours 
49 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1963
France Simple dames
Sport en France en 1963
Tennis en mai 1963